Ente — conceito de filosofia
 Entidade (religião) — ser sobrenatural no candomblé, na umbanda e no espiritismo
 Entidade (informática) — conceito de informática e computação
 Entidade (administração) — pessoa jurídica da administração pública indireta

Desambiguação